Чаплинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 Чаплинська сільська рада — Дніпропетровська область, Петриківський район;
 Чаплинська сільська рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район;
 Чаплинська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район.

Див. також 
 Чаплинська селищна рада